Отиз:

 ОТиЗ — отдел труда и заработной платы, структурное подразделение предприятия
 Отиз (река) — река в городе Мальезе, Франция
 Отиз, Альфредо — барабанщик группы Tito & Tarantula

См. также 
 Отис
 OTIS